Karbach kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Karbach, Rheinland-Pfalz – kommun i Rheinland-Pfalz, 
 Karbach, Bayern – kommun i Bayern,